Occasion peut faire référence à :
 une opportunité,
 Le marché de l'occasion (ex : véhicule d'occasion, un véhicule vendu non neuf ; logiciel d'occasion),
 Les Occasions, un poème d'Eugenio Montale.

Voir aussi